Lomträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (24,3 ha)
Lomträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (18,4 ha)
Lomträsk, by i Överkalix kommun, 
Lomträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,98 km²)
Lomträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Lomträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (1,69 km²)
Lomträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (41,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn